Willi Kraus ist der Name folgender Personen:
* Willi Kraus (Fußballspieler, 1926) (Scheppe Kraus; 1926–1993), deutscher Fußballspieler
 Willi Kraus (Fußballspieler, 1943) (1943–2008), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Willi Krause
 Willy Kraus (1918–2006), deutscher Wirtschaftswissenschaftler